Amy West (n. 1997) calciatrice britannica
 Amy West (n. 1999) cestista neozelandese